Bosnië en Herzegovina
 Trnjaci (Brčko)
 Trnjaci (Bijeljina)

Servië
 Trnjaci (Ub)